Jalalpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jalālpur (ort i Indien, Uttar Pradesh), Ambedkar Nagar, 
 Jalālpur (ort i Indien, Gujarat), Navsari, 

Robotskapade Indienförgreningar